Martigny kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Martigny, Aisne, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Martigny, Seine-Maritime, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Martigny-Courpierre, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Martigny-le-Comte, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Martigny-les-Bains, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Martigny-les-Gerbonvaux, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Martigny-sur-l'Ante, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Martigny, Manche, tidigare kommun, departementet Manche i regionen Normandie,

Schweiz

 Martigny – en ort och kommun i kantonen Valais
 Martigny (distrikt) – ett distrikt i kantonen Valais
 Martigny-Combe – en ort och kommun i distriktet Martigny